Prvenstvo Hrvatske u ragbiju za 1998./99. je osvojila Nada iz Splita. 
Sudjelovalo je šest klubova, a igralo se dvokružnim liga-sustavom.

Ljestvica

Izvori 
 Arambašić Vjekoslav i dr: 50 godina Nade: 1959. – 2009., Split, 2009.

1998-99